Арма́ (, ) — город в Северной Ирландии, административный центр графства Арма. Статус города был присвоен королевой Елизаветой II в 1994 году, утверждён в 1995.

По переписи 2001 года в нём проживает . Арма — важный религиозный центр Ирландии с кельтских времён. В настоящий период город является центром двух епархий, католической и протестантской. В XIX веке в городе был построен католический собор Святого Патрика по проекту Томаса Даффа. В городе расположена старинная Арманская обсерватория.

Литература 
 

Города Северной Ирландии